Lippendorf Power Station — електростанція, яка працює на бурому вугіллі в місті Ліппендорф, яке розташовано в муніципалітеті Нойкіріч, недалеко від Лейпцига в Саксонії, Німеччина. Електростанція належить та експлуатується компанією Vattenfall. Електростанція має нагрівальну потужність 330 МВт.

Стара електростанція 
Стара електростанція Lippendorf була побудована між 1964 і 1968 років. Вона згенерувала 600 мегаваттс (MW), що мають чотири 100 МВт і чотири 50 МВт. Стара електростанція була виведена з експлуатації в 2000 році, коли нова електростанція була готовою до використання.

Електростанція мала димову трубу висотою 300 метрів, яка була побудована у 1967 році і розібрана у 2005 році. Ця димова труба була найвищою у світі.

Модернізація 
Електростанція Lippendorf була замінена в період з 1997 по 2000 рік сучасною електростанцією, яка має два підрозділи потужністю 934 МВт, кожен з яких має ефективність 42,4% . Електростанція також має можливість централізованого теплопостачання 300 МВт. Електростанція була найбільшим приватним будівельним проектом у Саксонії. Блоки живлення входять в число найвищих промислових будівель в світі та мають висоту 170 м.

Примітки 
Підприємства, засновані 1968
Засновані в Німеччині 1968
Електростанції Німеччини
Підприємства Саксонії